Marie-Adélaïde Baubry-Vaillant (1827-1899), peintre française
 Romain Baubry (1989-), homme politique français